Това е списък на летищата в Азербайджан, които обслужват редовни граждански полети.

Източници

Външни препратки 

 
Азербайджан
Летища